Federico Andreotti – autore televisivo italiano
 Federico Andreotti – pittore italiano